Travis Sanheim (né le  à Elkhorn, dans la province de la Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie  
En 2013, il débute avec les Hitmen de Calgary dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2014 par les Flyers de Philadelphie.

Sanheim commence à jouer dans la LNH avec les Flyers de Philadelphie au début de la saison 2017-2018.  Il compte son premier but dans la LNH le , à son  match avec les Flyers, dans une victoire de 2-1 face aux Sabres de Buffalo.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2012-2013|| Flyers de Winkler|| LHJM|| -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2013-2014|| Hitmen de Calgary|| LHOu|| 67|| 5|| 24|| 29|| 14|| 6|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
|2014-2015|| Hitmen de Calgary|| LHOu|| 67|| 15|| 50|| 65|| 52|| 17|| 5|| 13|| 18|| 10
|-
|2015-2016|| Hitmen de Calgary|| LHOu ||52 ||15 ||53 ||68 ||66 ||5 ||1 ||5 ||6 ||8 
|-
|2015-2016|| Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||4 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2016-2017|| Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 76 ||10 ||27 ||37 ||46 ||5 ||0 ||3 ||3 ||2 
|-
|2017-2018|| Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 18  ||1||15 ||16 ||10 ||7||1||2||3||4 
|-
| 2017-2018 || Flyers de Philadelphie || LNH || 49 ||2 ||8 ||10 ||20 || 4 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
| 2018-2019 || Flyers de Philadelphie || LNH || 82 || 9 || 26 || 35 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Flyers de Philadelphie || LNH || 69 || 8 || 17 || 25 || 32 || 16 || 1 || 6 || 7 || 6
|-
| 2020-2021 || Flyers de Philadelphie || LNH || 55 || 3 || 12 || 15 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Flyers de Philadelphie || LNH || 80 || 7 || 24 || 31 || 34 || - || - || - || - || -
|-

| 335 || 29 || 87 || 116 || 131 || 20 || 2 || 6 || 8 || 8

Au niveau international 

|-
| 2014 || align="left"| - 18 ans || align="left"|Championnat du monde - 18 ans || 7 || 0 || 6 || 6 || 0 || align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2016 || align=left| - 20 ans || align=left|Championnat du monde junior || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 ||  align=left| place

Références 

Naissance en mars 1996
Naissance dans la région de Westman
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Hitmen de Calgary
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur des Flyers de Philadelphie